Орсини — многозначный термин:

Персоналии 
 Орсини — римский феодальный род.
 Орсини, Джеролама (1504—1570) — итальянская аристократка из рода Орсини.
 Орсини, Джованни Баттиста (магистр Мальтийского ордена) — 39-й Великий магистр ордена Госпитальеров в 1467—1476.
 Орсини, Джованни Баттиста (кардинал) — кардинал (1450—1503).
 Орсини, Джордано (ок. 1365—1438) — итальянский кардинал, декан Коллегии кардиналов в 1428—1438, меценат.
 Орсини, Клариче — итальянская аристократка; супруга Лоренцо Медичи, мать римского папы Льва X.
 Орсини, Латино Малабранка (ум. 1294) — доминиканец, итальянский кардинал.
 Орсини, Марина (род. 1967) — канадская актриса.
 Орсини, Николас (род. 1994) — аргентинский футболист, нападающий.
 , называемый также Вичино Орсини (1523—1583) — кондотьер, покровитель искусств, создатель Сада чудовищ.
 Орсини, Пьетро — католический церковный деятель XI века, библиотекарь Римской церкви.
 Орсини, Феличе (1819—1858) — итальянский революционер.
 Орсини, Фульвио (1529—1600) — итальянский каноник, учёный и археолог.

Топонимика 
 Орсини — средневековый каменный замок в регионе Лацио в Италии.
 Орсини-Одескальки — средневековый каменный замок в регионе Лацио в Италии.

Примечания